Jairo Martínez puede referirse a:
Jairo Martínez, productor y manager colombiano
Jairo Martínez, futbolista salvadoreño